Жан-Лу Пюже (, род. 7 марта 1947, Шалон-сюр-Сон, Бургундия) — французский астрофизик.
Эмерит-директор , главный исследователь Planck/HFI, член Французской АН (2002, членкор с 1994). Лауреат премий Грубера и Шао (обеих — 2018).

Окончил Высшую нормальную школу в Кашане и в 1969 году Университет Париж-юг XI. Занимался в ЦЕРН и Центре космических полётов Годдарда НАСА, после чего поступил на работу в Национальный центр научных исследований. Возглавлял , которого ныне эмерит-директор, и комитет космических исследований Французской АН.

Член Европейской академии (1989).

Примечания

Ссылки 
 Спикеры H. L. Welsh Distinguished Lecturer Series Program (2013)

Астрофизики по алфавиту
Астрофизики Франции
Члены Французской академии наук
Члены Европейской академии
Лауреаты премии Грубера по космологии
Лауреаты премии Шао